Livro

Lady Chatterley's Lover, a novela escrita por D. H. Lawrence em 1928;
John Thomas and Lady Jane, a versão alternativa da novela por D. H. Lawrence lançada em 1972.

Cinema

L'Amant de Lady Chatterley, filme francês de 1955;
Lady Chatterley's Lover (filme), filme realizado em 1981;
La figlia di Lady Chatterley, filme erótico italiano dirigido por Emanuele Glisenti em 1995.
Lady Chatterley (filme), filme francês de 2006 vencedor do César; 

Televisão
Lady Chatterley (telefilme), o telefilme realizado em 1993 pela BBC;
The Chatterley Affair, produção da BBC de 2006.

Desambiguação